Panzner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Panzner (1892–1944), deutscher Politiker (KPD), MdHB
 Christopher Panzner (* 1959), US-amerikanischer Fernsehschaffender
 Florian Panzner (* 1976), deutscher Schauspieler
 Karl Panzner (1866–1923), böhmischer Dirigent und städtischer Musikdirektor in Düsseldorf
 Otto Panzner (1853–1921), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Panzer (Begriffsklärung)